Лисица (лиса; муж. р. лис) может означать:

 Лисица — название представителей видов некоторых родов животных из семейства псовых (в узком значении — самок этих видов):
 Лисицы, лисы ()
 Песец (; ) — вид, полярная или арктическая лисица.
 Серые лисицы ()
 Фолклендская лисица ()
 Майконг () — вид, саванновая лисица.
 Малая лисица ()
 Южноамериканские лисицы ()
 Большеухая лисица ()

Топоним

Населённые пункты

Россия 
 Лисица — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Лисица — посёлок Верхнекетского района Томской области.

Украина 
 Лисица — село Макаровского района Киевской области.

Водоёмы 
 Лисица — река в России (Томская область), правый приток реки Кеть (бассейн реки Обь).
 Лисица — река в России, правый приток реки Ока (бассейн реки Волга).

Фамилия

Персонажи 
 Лиса Патрикеевна — персонаж славянских сказок.
 Лиса-оборотень — персонаж японского фольклора.

Разное 
 «Лисица» — немая черно-белая драма (США, 1916).

См. также 
 Лис
 Лиса (значения)
 Лисичка
 Лисицы (значения)
 Летучие лисицы
 Домашние лисы
 Чернобурка (чернобурая лисица, серебристо-чёрная лисица)
 Лисица в геральдике